Астрагал эспарцетовый () — вид многолетних растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой 30—80 см, прямостоячие или восходящие, разветвленные. Листья непарноперистые, состоят из 15—31 листочков. Цветоносы длиннее листьев. Соцветие — густая кисть, кочанная или продолговатая. Цветки почти сидячие; чашечка короткозубчатая, венчик мотыльковый, лилово-пурпурный. Плод — продолговато-яйцевидный, заострённый, пушистый боб, длиннее чашечки. Семена округло-почковидные, красновато-коричневые. Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе.

Распространение и экология 
Растёт на степных участках, склонах, обнажениях, песках.

Средиземноморский (причерноморско-малоазиатский) вид. Встречается обычно по всей Украине, за исключением лесных районов, где редкий.

Растение зимостойкое, холодостойкое, хорошо выдерживает засушливые периоды лета, быстрорастущее. Размножается семенами и вегетативно. Семена имеют длительный период покоя и отличаются плохой всхожестью при весенних посевах. Необходима скарификация семян и подзимний посев. Растение озимого типа развития. Вегетационный период длится 90—100 суток.

Значение и применение 
На пастбище до плодоношения и в сене поедается всеми сельскохозяйственными животными. Удовлетворительно поедается маралами и сурками, сусликами.

В народной медицине используется трава, корни и семена. В листьях и стеблях содержатся алкалоиды, а также аскорбиновая кислота.

Хорошее кормовое растение, близкое по питательности к эспарцету. Перспективное для посевов при закладке крутых склонов. Декоративное, пригодное для больших красочных массивов.

Примечания

Литература 
 В. И. Чопик, Л. Г. Дудченко, А. Н. Краснова. «Дикорастущие полезные растения Украины». Справочник. — Київ: Наукова думка, 1983. — 400 с.

Ссылки 
 Энциклопедия растений Сибири. Астрагал эспарцетный — Astragalus onobrychis L.
 Астрагал эспарцетовый на сайте Дикорастущие растения Крыма
 Astragalus onobrychis на сайте «Энциклопедия жизни» ()
 Astragalus onobrychis в базе данных «Tropicos» Ботанического сада Миссури
 Astragalus onobrychis в базе данных Европейского агентства по окружающей среде

Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
эспарцетовый
Флора Евразии